Курьяновский сельский округ

Московская область 

 Курьяновский сельский округ Волоколамского района (1994—2006)

Тверская область 

 Курьяновский сельский округ Ржевского района